Села:
 Хоменкове — Сумська область, Кролевецький район
 Хоменкове — Сумська область, Липоводолинський район

Див. також 
 Хоменкове Перше
 Хоменкове Друге